Primera División 2006-06 var den 18. udgave af Primera División. RCD Espanyol vandt klubbens første titel.

Stilling 

Kilde:

Se også 
 Copa de la Reina de Fútbol 2006

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2005-06